A 2003-as konföderációs kupa döntőjét 2003. június 29-én játszották Saint-Denisben. A két résztvevő Kamerun és Franciaország volt. A mérkőzést a házigazda Franciaország a hosszabbításban nyerte meg Thierry Henry aranygóljával.

A találkozón a két csapat játékosai fekete karszalaggal játszottak az elődöntő során elhunyt Marc-Vivien Foé emlékére.

A mérkőzés

Jegyzetek

Források 
 
 
 

FIFA Konföderációs Kupa
Konföderációskupa